Гарму — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарму, Георгий (1921—1999) — архиепископ Мосула Халдейской католической церкви c 23 апреля 1980 года по 9 сентября 1999 года.
 Гарму, Рамзи (род. 1945) — католический прелат, архиепископ Тегерана с 7 февраля 1999 года.